Angonese ist der Familienname folgender Personen:

 José Mário Scalon Angonese (* 1960), brasilianischer Bischof
 Walter Angonese (* 1961), italienischer Architekt